Фолкс () — английская фамилия. Известные носители:

 Фолкс, Мартин (1690—1754) — британский математик, астроном, антиквар и нумизмат.
 Фолкс, Себастьян (род. 1953) — британский писатель и журналист.
 Фолкс, Эдвард (род. 1950) — британский юрист